Selitë, comune dell'Albania nella Prefettura di Alessio
 Selitë, comune dell'Albania nella Prefettura di Fier